Дерек Иверсен () — американский сценарист. Работал над мультсериалами «Губка Боб Квадратные Штаны», «Юные титаны, вперед!», «Санджей и Крейг», «Фанбой и Чам Чам» и другими.

Биография 
Дерек Иверсен родился 19 мая 1971 года в Финиксе, штат Аризона, США. Иверсен начал свою карьеру в 23 года как актёр короткометражки «Коагуляция». Позже начал работать в мультсериалах. Первым мультсериалом, над которым начал работать Дерек стал «Крутые бобры», где был координатором производства. С 1999 года начал свою работу в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны», в котором ему понравилось работать. Помимо этого он работал в других проектах, таких как «Санджей и Крейг», «Фанбой и Чам Чам», «Юные титаны, вперед!» и «Пингвины из Мадагаскара».

В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Фильмография

Ссылки